Vándalo puede referirse a:

 Persona que comete un acto de vandalismo.
 Relativo al pueblo vándalo.
 Vándalo, cuarto álbum de estudio de la banda argentina Utopians.
 «Vándalo», canción de la banda española Ska-p, incluida en séptimo álbum de estudio Lágrimas y gozos.

Enlaces externos